

Шубини — присілок, Мурашинський район, Кіровська область
 Шубини — присілок, Орловський район, Кіровська область